Лудвик Данек (; 4/6 января 1937, Бланско, Чехословакия — 15 ноября 1998, д. Гутиско-Соланец, Злинский край, Чехия) — чехословацкий легкоатлет, специализировавшийся на метании диска. Олимпийский чемпион 1972 года, чемпион Европы 1971 года, 14-кратный чемпион ЧССР. Трёхкратный мировой и двукратный европейский рекордсмен в метании диска.

Биография 
Лудвик Данек родился 6 января 1937 года в чешском городке Бланско. Детство мальчика сложно назвать счастливым: спустя 16 дней после его рождения от воспаления мозга скончался отец, а ещё через два года началась Вторая мировая война. С юных лет он полюбил спорт: бегал по окрестным лесам, играл в футбол, затем увлёкся лыжным спортом и северной комбинацией, после чего в 18-летнем возрасте сделал выбор в пользу лёгкой атлетики, а именно метания диска. В годы прохождения срочной военной службы принимал участие в различных легкоатлетических соревнованиях. При возвращении с одного из них, проходившего в апреле 1957 года в Брно, приятель Лудвика не справился с управлением мотоциклом и врезался в дерево. Получившего при аварии серьёзные травмы Данека спустя пять месяцев нахождения в госпитале комиссовали в связи с его непригодностью для несения дальнейшей службы; перспективы продолжения спортивной карьеры были сведены к минимуму.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей и сильные боли в спине, Данек продолжил заниматься спортом и вскоре вошёл в легкоатлетическую элиту. В мае 1964 года на соревнованиях в Вишкове с результатом 62,45 м он показал новый рекорд Европы в метании диска, а уже августе в Турнове, отправив снаряд на отметку 64,55 м, установил новый мировой рекорд, принадлежавший до этого легендарному американцу Элу Ортеру. В октябре того же года представитель США взял своеобразный реванш, выиграв своё третье олимпийское «золото» на Играх в Токио — Данек довольствовался лишь серебряной медалью.

В 1965 году на турнире в Соколове, метнув диск на 65,22 м, Лудвик Данек обновил мировой рекорд, став при этом первым атлетом, преодолевшим 65-метровую отметку.

Основные результаты

Примечания 

Метатели диска Чехословакии
Олимпийские чемпионы от Чехословакии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике